Le Championnat du Japon de football de troisième division 2023 est la vingt-septième saison du troisième niveau du football japonais et la  édition de la J3 League. Le championnat débute le  et s'achève le .

Les deux meilleurs du championnat sont promus en J2 League.

Les clubs participants

Localisation des clubs

Compétition 
Le 20 décembre 2022, la J.League annonce que les trois divisions professionnelles seront de 20 clubs chacun à partir de la saison 2024. Par conséquent, cette saison reste identique à la saison dernière. La nouveauté de cette saison, c'est l'arrivée de promotion et de relégation entre la J3 League et la JFL, seuls les deux premiers de JFL et qui ont une licence J.League peuvent être promus.

Classement

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Évolution du classement

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Trophées

Trophées mensuel

Notes et références

Notes

Références 

Championnat du Japon de football de troisième division
Football au Japon en 2023
Japon M3